Days Go By (álbum), álbum da banda estadunidense The Offspring
"Days Go By" (canção de The Offspring), canção da banda estadunidense The Offspring
"Days Go By" (canção de Dirty Vegas), canção da banda britânica Dirty Vegas

Ver também

Desambiguações de música